Paul Ortoli (1900-1979) est un amiral et résistant français ;
 Jacques Ortoli (1895-1947) est un as de l’aviation française pendant la Première Guerre mondiale ;
 François-Xavier Ortoli (1925-2007) est un homme politique et homme d'affaires français.

Patronyme corse